Сельское поселение И́шня — муниципальное образование в Ростовском районе Ярославской области Российской Федерации.

Административный центр — рабочий посёлок Ишня. На территории поселения находятся 57 населённых пунктов — 1 посёлок городского типа, 16 сёл и 40 деревень.

История 
Поселение было образовано в результате объединения поселка Ишня и трех сельских территорий — Савинской, Шугорской и Шурскольской. Статус и границы сельского поселения установлены Законом Ярославской области от 21 декабря 2004 года № 65-з «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области».

На момент 2008 года средняя обеспеченность жилым фондом в сельском поселении Ишня составляла 15 м² на 1 человека.

Теплоснабжение сельского поселения Ишня осуществляется от 4 котельных, общей мощностью 32,81 Гкал/ч.

Население 
Население сельского поселения Ишня составляет  % от населения Ростовского района.

Экономика 

На территории поселения расположены следующие предприятия и организации:

 Ростовский завод керамических изделий (РЗКИ) (п.г.т. Ишня) — производство кирпичей.
 Ростовский сталепрокатный завод «Сварка» (с. Пужбол) — производство сварочной проволоки с доставкой по всей России.
 Центрстройсвет (ЦСВТ) (п.г.т. Ишня) — производство и реализация светодиодных светильников и систем подвесных потолков.
 Ростовагропромсервис (РАПС) (п.г.т. Ишня) — производство сельскохозяйственной техники, в основном косилок, а также их обслуживание.
 ООО «Красный маяк» (с. Марково) — выращивание и реализация овощей, зерновых и картофеля, молочное животноводство, растениеводство.
 МСП «Киргизстан» (сейчас в аренде у «Красного маяка» (с. Шурскол) — выращивание и реализация овощей, зерновых и картофеля, молочное животноводство, растениеводство. С конца 2018 года сельскохозяйственные поля и здания предприятия переданы в аренду ООО «Красный маяк».
 Ростплит (с. Шурскол) — производство конструкционных систем (блоки фундаментные и стеновые, перемычки), вентиляционных систем (вентиляционные блоки и зонты), фасадных систем (фасадная и декоративная плитка, офактуривание строительных материалов) и благоустройство (тротуарная плитка, бордюры, отливы).
 ЗАО Мичуринец (д. Судино) — разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока.
 Фермерские хозяйства в с. Пужбол, Алевайцино и рядом с ур. Поклоны.
 Областной радиотелевизионный передающий центр РТРС (рядом с с. Шурскол) — радио- и телевизионная вышка, передающая цифровой сигнал каналов как первого (основного), так и второго мультиплексов цифрового телевидения России.
 Управляющая компания «Тест-А» (п.г.т. Ишня) — жилищно-коммунальное обслуживание домов на территории сельского поселения.

В селе Шурскол действует с 2008 г. современная газовая автоматизированная котельная мощностью 6,75 Гкал/час, обеспечивающая теплом всё село.

Сфера обслуживания представлена множеством магазинов, школами, детскими садами, амбулаториями, фельдшерско-акушерскими пунктами, парикмахерскими, автосервисами, автомойками, банкетными залами (кафе), отделениями почты, банка.

Состав сельского поселения

Местное самоуправление

Глава сельского поселения Ишня 
Главой сельского поселения с 2009 г. по настоящее время третий срок подряд является Савельев Николай Сергеевич. Николай Сергеевич родился 20 февраля 1953 г. в д. Ломы Шурскольского сельсовета. В 1980 году окончил Киевскую высшую школу МВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского по специальности правоведение, квалификация — юрист. 32 года служил в органах внутренних дел России, имеет звание полковник милиции. До избрания на должность Главы сельского поселения Ишня был принят на муниципальную службу и назначен на должность главы Шугорской, а затем Ишненской территориальных администраций Администрации Ростовского муниципального района.

Совет депутатов сельского поселения Ишня 
Муниципальный Совет сельского поселения Ишня является представительным органом сельского поселения Ишня, состоящим из депутатов, избираемых на муниципальных выборах. На данный момент действующий муниципальный совет 4 созыва состоит из 10 человек.

1 созыв

2 созыв

3 созыв

4 созыв (действующий)

Примечания 

Муниципальные образования Ростовского района
Сельские поселения Ярославской области
Упразднённые городские поселения Ярославской области
Городские поселения, упразднённые в 2005 году